RBT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marsabit (Kenya)